Rossenowo, oder Rossenovo () bezeichnet:

  ein Dorf in der Oblast Burgas, siehe Rossenowo (Oblast Burgas)
  ein Dorf in der Oblast Dobritsch, siehe Rossenowo (Oblast Dobritsch)
  eine bulgarische Weinkellerei, siehe Chateau Rossenovo